Kristin Adams peut désigner :
 Kristin Adams (née en 1982), actrice canadienne ;
  (née en 1981), animatrice de télévision américaine.